

Биография 
Юрий Гладышев родился в в семье работников Владимирского химзавода. Обучался в общеобразовательной школе № 8, город Владимир. В 1972, обучаясь в 6 классе увлёкся спортом, после поездки в спортивный лагерь «Сосновый Бор». В этом же году пошёл в секцию бокса. Первым тренером Юрия стал Крылов Вадим Алексеевич. Продолжая обучение в школе, интенсивно и много отдавал себя секции бокса. Итогом этой работы, продолжительной, изнурительной и регулярной стало чемпионство среди юниоров в Японии (Иокогама), 1979 г. Далее следует ряд громких спортивных достижений, таких как:
Чемпион Европы среди юниоров по боксу, Италия, 1980 г.;
Победитель и призёр многих Международных турниров в Болгарии, Румынии, Финляндии, Австрии, Чехословакии, Индонезии, Таиланде;
Двукратный финалист чемпионата СССР, 1981 г. — 1982 г.;
Мастер спорта СССР по кикбоксингу. Чемпион России по кикбоксингу г. Москва, 1993 г.;
Призёр Чемпионата Мира по кикбоксингу Дания, 1993 г.;
Чёрный пояс 3 дан по тхэквондо;
Судья республиканской категории по боксу;
Судья международной категории по кикбоксингу.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1991—1992 г.- директор спортклуба «Кинг»;
1993—1998 г. — президент "Русская ассоциация Муай-тай Владимирской области;
1998—2005 г. — старший тренер, исполнительный директор Владимирской областной федерации кикбоксинга;
2006—2009 г. — вице-президент Владимирской областной всестилевой федерации тхэквондо;
С 2011 г. — генеральный директор АНО "Спортивно-патриотический клуб «Суздаль»;
С 2015 г. — член правления региональной общественной организации «Совет отцов» Владимирской области.

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1991 г. и 1992 г — организовал и провёл два Всероссийских турнира «Золотое кольцо» по кикбоксингу г. Владимир;
1993 г. и1994 г. — организовал и провёл два Чемпионата России по тайскому боксу, где был главным судьёй соревнований г. Муром;
1997 г. — организовал, провёл и был главным судьёй в Чемпионате СНГ по трём видам спорта: кикбоксинг, тайский бокс, сават (французский бокс) в г. Владимир;
1991 г. — 2005 г. — организовал, провёл и был главным судьёй всех Чемпионатов Владимирской области и Чемпионатов г. Владимира по кикбоксингу;
2006 г. — организовал Чемпионат Владимирской области по тхэквондо Всестилевая федерация;
2008 г. — организовал и провёл Первенство и Чемпионат России по тхэквондо. В рамках этого турнира проходила матчевая встреча Россия — Конго в г. Владимир;
1993 г. — организовал матчевую встречу Россия (Владимирская область) — Англия по боксу;
2011 г. — организовал, провёл и былглавным судьёй Кубок г. Владимира по боксу;
2015 г.- 2016 г. — организовал, провёл открытый областной турнир по боксу «Кубок Минина и Пожарского» среди юношей г. Суздаль. В данных соревнованиях принимали участие 18 команд из разных регионов страны;

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
Медаль «Маршал Советского Союза Жуков», указ постоянного Президиума съезда народных депутатов от 20.02.1997 г.
Медаль ордена «Великая Победа» постоянного Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка от 20.04.2006 г.
Орден 3 степени за профессиональную и деловую репутацию постоянного Президиума Совета по общественным наградам Российской Федерации 10.12.2012 г.
Медаль «За верную службу России» постоянного Атамана ВКО Всевеликого войска Донского.
Также награждён:
Почётная грамота за высокие достижения в спорте, заслуги в воспитании и подготовку молодых спортсменов, и пропаганду здорового образа жизни от Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России от 28.02.2015 г.
Благодарность за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Суздальском районе от Администрации Суздальского района Владимирской области 2012 г.
Благодарность за активное участие в организации и проведении открытого областного турнира по боксу на кубок Минина и Пожарского от администрации г. Суздаля 2016 г.
Благодарственное письмо за плодотворную работу в деле подготовки профессиональных спортсменов, вовлечение детей в спорт и участие в реализации партийного проекта «Детский спорт» от Регионального исполнительного комитета ВРО ВПП «Единая Россия» 2016 г.
Благодарность за оказанную поддержку и посильную помощь в организации и проведении открытого областного турнира по боксу «Кубок Минина и Пожарского» среди юношей 2001—2002 г.р. от Федерации бокса Владимирской области 2015 г.
Грамота за высокий профессионализм в организации и проведении областного турнира по боксу на кубок Минина и Пожарского от Союза казаков воинов России и Зарубежья 2016 г.
Благодарственное письмо за высокие спортивные достижения, оказание помощи в проведении всероссийского первенства общества «Динамо» среди юниоров 1999—2000 годов, на кубок Главы администрации Липецкой области от Федерации бокса Липецкой области 2016 г.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ 
Воспитал много победителей и призёров первенств России по кикбоксингу, тайскому боксу, тхэквондо, боксу.
Лично подготовил:
Царенков Игорь — финалист Первенства Мира по кикбоксингу 1999 г., Португалия.
Сергеев Денис — Чемпион Первенства Кубка Мира 2001 г., Черногория.
Кузин Дмитрий — призёр Чемпионата Мира 2001 г., Ялта
Являясь старшим тренером Владимирской областной федерации кикбоксинга принимал участие в подготовке следующих спортсменов:
Назарова Ольга — Чемпионат Мира 1 место 2000 г., г. Феодосия
Первенство Мира 1 место 2001 г., Португалия
Козлов Дмитрий — Чемпионат Мира 2 место 2002 г., Македония
Чемпионат Европы 1 место
Викулов Александр — Чемпионат Европы 1 место 1999 г.
Чемпионат Мира 1 место 2001 г., Ялта
Гусейнов Ильгар — Чемпион России по тхэквондо, г. Владимир 2008 г. АТФ всестилевая федерация.
Чемпион Мира среди юниоров по тхэквондо ITF, Швейцария 2001 г.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту